Павел Петрович Роднёнок (; 30 июля 1964, Минск) — советский и белорусский футболист; тренер.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1981 году в минском «Динамо», где и провёл большую часть своей карьеры, сыграв в 140 матчах. Сезон 1992/93 провёл в украинском «Вересе». В следующем сезоне представлял цвета российского «Динамо-Газовика» из Тюмени. В 1994 году вернулся в Белоруссию и играл за «Атаку-Аура». Карьеру игрока завершил в сезоне 1998/99 в минском «Динамо».

Карьера тренера 
Сразу после завершения карьеры игрока Роднёнок стал помощником главного тренера минского «Динамо». В 2000 году был главным тренером столичного клуба. Сезон 2000/01 был главным тренером клуба СКАФ. С августа 2001 по май 2002 года был главным тренером «Славии-Мозырь». После перерыва, в 2006 году, стал главным тренером юношеской сборной Белоруссии.

В августе 2009 года по контракту на два года переехал в Казахстан, где одновременно был главным тренером молодёжной и юношеской сборной Казахстана. Здесь поступил на тренерские курсы и ноябре 2011 года получил тренерскую лицензию «PRO».

Но ещё в январе 2011 года вернулся в Белоруссию и возглавил клуб Первой лиги «Руденск». В сезоне 2011/12 руководил дублем гродненского «Немана». В 2014—2016 годах работал с молодёжкой БАТЭ. С февраля 2016 года по февраль 2017-го тренировал юношеский состав «Энергетика-БГУ».

В 2017 году снова уехал в Казахстан, где работал техническим директором Казахстанской Федерации футбола
. В 2018 году вернулся в «Энергетик-БГУ», где с начала 2019 года возглавил дублирующий состав.

В мае 2019 года возглавил «Сморгонь», выступающую в Первой лиге белорусского чемпионата. В конце ноября, по окончании сезона покинул «медведей». 1 февраля 2022 года назначен на должность главного тренера «Энергетик-БГУ». В декабре 2022 года продлил контракт с «Энергетиком-БГУ».

Карьера за сборную 
Дебют за сборную Белоруссии состоялся 12 октября 1994 года против сборной Люксембурга (2:0). Последним был товарищеский матч против сборную Польши 1 мая 1996 года (1:1). Всего за сборную Роднёнок провёл 12 матчей.

Матчи в еврокубках

Динамо (Минск) 
 Кубок УЕФА 1986/1987: 1 матч и 1 гол
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1987/1988: 4 матча
 Кубок УЕФА 1988/1989: 4 матча

Достижения 
 Финалист Кубка СССР: 1986/87

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Атака»
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Динамо» Минск
Тренеры ФК СКАФ
Тренеры ФК «Славия-Мозырь»
Тренеры ФК «Сморгонь»
Тренеры ФК «Звезда-БГУ»